Almog steht für:

 Almog, israelische Siedlung in der Regionalverwaltung Megilot im Westjordanland
 Almog (Vorname)

Almog ist der Familienname folgender Personen:
 Aharon Almog (1931–2021), israelischer Schriftsteller
 Doron Almog (* 1951), israelischer Generalmajor
 Eylon Almog (* 1999), israelischer Fußballspieler
 Jehuda Almog (1896–1972), israelischer Unternehmer und Politiker
 Oz Almog (* 1956), israelisch-österreichischer Künstler
 Ruth Almog (* 1936), israelische Schriftstellerin